Putzke ist der Familienname folgender Personen:

 Falk Putzke (* 1980), deutscher Radrennfahrer
 Hans-Peter Putzke (1931–2015), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Holm Putzke (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Marlon Putzke (* 1983), deutscher Schauspieler
 Vanadis Putzke (* 1963), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Putzke Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika